Einspänner steht für:

 Einspänner (Fuhrwerk), ein von einem Pferd gezogenes Fuhrwerk
 Besitzer eines Gespannes, siehe Hufner
 Einspänner (Kaffee), eine Wiener Kaffeespezialität
 in Österreich ein einzeln serviertes Würstchen, siehe Wiener Würstchen
 im Bauwesen die Zugangsart zu einem Wohngebäude, siehe Erschließung (Gebäude) #Wohnungsbau

Siehe auch:
 Einspenner